, littéralement « inondation », peut se référer à :

Patronyme 
Demizu est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1984-), présentatrice télé japonaise ;
  (1988-), mangaka japonaise, aussi appelée .

Toponymie 
 Demizu (出水),  de Kamitonda ;
 Demizu (出水), lieu-dit de Wakayama ;
 La rue Demizu (出水通), rue de Kyoto ;
 La  (出水川), dans la préfecture de Miyazaki ;
 La rue Shindemizu (新出水通), rue de Kyoto.

Voir aussi 

 , autre possible prononciation des caractères 出水.